Inkwizycja hiszpańska
 Inkwizycja papieska w Hiszpanii